Jochen Dieckmann ist der Name folgender Personen:

* Jochen Dieckmann (Politiker) (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Jochen Dieckmann (Journalist) (* 1959), deutscher Journalist